Die Football League Second Division 1913/14 war die 22. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 1. September 1913 und endete am 25. April 1914.

Zweitligameister wurde Notts County und daneben stieg auch das zweitplatzierte Bradford Park Avenue in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1914/15 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Preston North End und Derby County die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen musste keiner und Leicester Fosse, Lincoln City sowie Nottingham Forest erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1914/15 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1913-14 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1913/14
1913